Fenyuan () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Fenyuan w 2016 roku liczyła 23 881 mieszkańców – 11 330 kobiet i 12 551 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 6834, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,49 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua